«Заря» — российский мини-футбольный клуб из Якутска. Основан в 1995 году.

Выступления в чемпионатах и кубках России

Ссылки 
 Официальный сайт МФК «Заря»

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Якутска